Алексе́й Воро́нин: Воронин, Алексей Викторович (род. 1984) — российский борец вольного стиля.
 Воронин, Алексей Леонидович (1917—1998) — советский дипломат.